Чарльз Ми́ллер:

 Миллер, Чарльз (1868—1951) — британский игрок в поло, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Миллер, Чарльз Уильям (1874—1953) — бразильский футболист британского происхождения, считается основателем футбола и регби в Бразилии.